
 Liberdade - teorias filosóficas acerca da liberdade

Ou ainda:
 A Liberdade - livro de John Stuart Mill

Conceitos derivados 
 Liberdades do ar
 Liberdade de associação
 Liberdade de cátedra
 Liberdade condicional
 Liberdade econômica
 Liberdade de expressão
 Liberdade de imprensa
 Liberdade política
 Liberdade religiosa
 Liberdade de reunião
 Liberdade total

Ciências diversas 
 Liberdade assintótica em física
 Grau de liberdade - em estatística
 Graus de liberdade (física)

Localidades 
Brasil
 Liberdade (distrito de São Paulo)
 Liberdade (bairro de São Paulo)
 Estação Liberdade, da Linha 1 do Metrô de São Paulo
 Liberdade (São Luís)
 Liberdade (Minas Gerais)
 Palácio da Liberdade, sede do governo de Minas Gerais
 Liberdade (Salvador), bairro 
 Liberdade (Belo Horizonte), bairro 
 Liberdade (Campina Grande), bairro 
 Liberdade (Patos), bairro 
Portugal
 Liberdade (Lisboa), bairro
Monumentos
 Chama da Liberdade, em Paris
 Monumento da Liberdade de Riga, na Letônia
 Sino da Liberdade, na Filadélfia
 Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, em Brasília
Outros locais
 Ilha da Liberdade, Nova York

Outros usos 
 Liberdade (canção de Priscilla Alcantara)
 Libertarias, filme com Victoria Abril e Ana Belén, exibido no Brasil como Liberdade

Ver também

Desambiguações de topônimos